Ustin peut faire référence à : 
 Susan Ustin, scientifique de la Terre américaine.
  (1988-), joueur de football moldave.

 Ústín, une commune du district et de la région d'Olomouc, en République tchèque.